Juan Miranda puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Juan Miranda Salazar, cineasta de Bolivia.
Juan Miranda González, futbolista español.